Historia natural puede hacer referencia a lo siguiente:

 Historia natural, conjunto de disciplinas científicas.
 Historia natural (enciclopedia), obra enciclopédica francesa.
 Historia natural (obra de Plinio), obra enciclopédica de Plinio el Viejo.